Вормси:

 Вормси — четвёртый по величине остров Эстонии.
 Вормси — волость в Эстонии, в составе уезда Ляэнемаа.